Тракенен:

 Прежнее название посёлка Ясная Поляна в Нестеровском районе Калининградской области
 Тракенен — располагавшийся в этом посёлке конезавод, где была выведена известная тракененская порода лошадей.